

Населені пункти та їхні частини

 Єсьона — село в гміні Кольсько Новосольського повіту Любуського воєводства
 Єсьона — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Єсьона — частина села Топорув у гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства

Примітки